

Astronomia 
 85196 Halle – asteroide della fascia principale
 Halle – cratere di Venere

Geografia 
Belgio
 Halle – città delle Fiandre
 Halle – frazione di Zoersel in provincia di Anversa nelle Fiandre
 Halle – villaggio di Zoutleeuw della provincia del Brabante Fiammingo nelle Fiandre

Danimarca
 Halle – villaggio di Grædstrup Sogn, socken del Comune di Horsens nel Jutland Centrale

Germania
 Halle – comune della Bassa Sassonia (circondario di Holzminden)
 Halle – comune della Bassa Sassonia (circondario della Contea di Bentheim)
 Halle (Saale) – città della Sassonia-Anhalt
 Halle (Westfalen) – città della Renania Settentrionale-Vestfalia, sede del Gerry Weber Open
 Halle – fiume affluente della Heve nella Renania Settentrionale-Vestfalia

Paesi Bassi
 Halle – villaggio della municipalità di Bronckhorst nella Gheldria

Musica 
 Halle – album dei Casiopea del 1985

Onomastica 
 Halle – nome femminile tedesco e inglese

Persone 
 Adam de la Halle – compositore, scrittore e poeta francese
 Einar Halle – ex arbitro di calcio ed ex calciatore norvegese
 Gunnar Halle – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Charles Hallé (1819-1895) – pianista e direttore d'orchestra tedesco
 Leo Halle (1906-1992) – calciatore olandese
 Morris Halle (1923-2018) – linguista lettone naturalizzato statunitense
 Halle (nata Halle Grace Ihmordu) – attrice, cantante, compositrice e ballerina nigeriana

Trasporti 
 Aeroporto di Lipsia-Halle – aeroporto tedesco situato a Schkeuditz; serve le città di Halle e Lipsia in Sassonia-Anhalt
 Stazione di Halle (Saale) Centrale – stazione ferroviaria principale di Halle in Sassonia-Anhalt.

Altro 
 Halle Brothers Company (1891-1982) – catena di grandi magazzini, nota come Halle's, con sede a Cleveland in Ohio negli Stati Uniti d'America